The Black Album (Nederlands: het zwarte album) is de titel van verschillende albums, zowel als officiële titel of als naam gegeven door fans. Het kan verwijzen naar:

The Black Album (The Damned), album van The Damned uit 1980
The Black Album (Boyd Rice), album van Boyd Rice uit 1981
Smell the Glove, ook wel The Black Album, album van Spinal Tap uit 1984
The Black Album (Prince), album van Prince uit 1994
Metallica (album), ook wel The Black Album, album van Metallica uit 1991
The Black Album (Jay-Z), album van Jay-Z uit 2003
The Black Album (The Dandy Warhols), album van The Dandy Warhols uit 2004